Фіґуерес () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Хосе Фіґуерес Феррер — тричі президент Коста-Рики
 Хосе Марія Фіґуерес — 39-й президент Коста-Рики

Іспанські прізвища